Anton Alekseïevitch Kourianov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en URSS, aujourd'hui au Kazakhstan) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve de l'Avangard Omsk dans la Pervaïa Liga, le troisième échelon russe. Après s'être aguerri en Vyschaïa Liga avec le Mostovik Kourgan, il débute dans la Superliga en 2002. Il joue une partie de la saison avec le Sibir Novossibirsk. Il revient ensuite à l'Avangard et remporte le championnat national en 2004, et la Coupe d'Europe des clubs champions 2005.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection senior.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga|| 5|| 3|| 0|| 3|| 0|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga || 25|| 11|| 11|| 22|| 4|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2001-2002|| Mostovik Kourgan|| Vyschaïa Liga || 53|| 20|| 19|| 39|| 24|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Avangard Omsk|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa Liga || 12|| 8|| 11|| 19|| 0|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Sibir Novossibirsk|| Superliga || 26|| 1|| 4|| 5|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk|| Superliga|| 50|| 7|| 6|| 13|| 14|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2004-2005|| Avangard Omsk|| Superliga|| 55|| 12|| 14|| 26|| 24|| 11|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 40|| 11|| 10|| 21|| 20|| 13|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 50|| 24|| 21|| 45|| 32|| 10|| 6|| 3|| 9|| 2
|-
| 2007-2008|| Avangard Omsk|| Superliga|| 51|| 18|| 20|| 38|| 24|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 45|| 14|| 23|| 37|| 26|| 9|| 0|| 5|| 5|| 6
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk|| KHL|| 45|| 13|| 18|| 31|| 13|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk|| KHL|| 49|| 17|| 19|| 36|| 22|| 13|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 2011-2012|| Avangard Omsk|| KHL|| 41|| 3|| 9|| 12|| 14|| 21|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk|| KHL|| 36|| 8|| 11|| 19|| 12|| 12|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 13|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL|| 30|| 5|| 4|| 9|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 24|| 1|| 3|| 4|| 8|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 22|| 4|| 3|| 7|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2016-2017 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 48|| 4|| 10|| 14|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 18|| 0|| 4|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Rytíři Kladno || 1. liga || 18|| 7|| 10|| 17|| 30|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0

Au niveau international 

|-
| 2009||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde ||9||3||3||6 || 6||align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1983
Naissance à Öskemen
Joueur international russe de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Attaquant de hockey sur glace